

Antigas cidades da Anatólia 
 Comana Pôntica — no Ponto
 Comana da Capadócia

Roménia

Comunas 
 Comana (Constança) — comuna
 Comana (Brașov) — comuna
 Comana (Giurgiu) — comuna romena no distrito de Giurgiu

Rios 
 Rio Comana (Ialomița) — afluente do rio Ialomița, no distrito homónimo
 Rio Comana (Olt) — afluente do rio Olt no distrito de Brașov

Desambiguações de topônimos